Borgolte ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Borgolte (* 1948), deutscher Historiker
 Norbert Borgolte (1929–2012), deutscher Jurist und Vorsitzender eines Senates des Bundessozialgerichts